Огюсте́н () — чоловіче ім'я, французька форма імені Августин.

Прізвище 

 Жак Огюстен (1759—1832) — французький художник-мініатюрист.
 Жан-Кевін Огюстен ( 1997) — французький футболіст.

Див. також 
 Августин (значення)
 Огюст